Die Abkürzung TLG steht für:
 The LEGO Group, Spielzeughersteller
 The Lightship Group, Betreiber von Luftschiffen
 The Lost Generation, eine Gruppe amerikanischer Schriftsteller
 The Lying Game, US-amerikanische Dramaserie
 TLG Immobilien, Immobilienunternehmen
 Theodolinden-Gymnasium München
 Thesaurus Linguae Graecae, Verzeichnis antiker griechischer Texte

TLG